William ou Bill Lancaster peut désigner plusieurs personnes :

 Bill Lancaster (°1947 - †1997), ou William "Bill" Lancaster, acteur et scénariste américain né et mort à Los Angeles, fils de Burt Lancaster.
 Bill Lancaster (°1898 - †1933), pionnier britannique de l'aviation, qui inspira le roman Le Dernier Vol de Lancaster et le film le Dernier Vol.

Notes et références